

Anno 
 969 o 969 a.C.

Codici 
 969 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di London-Regents Park, a Londra

Matematica 
 969 – numero